Pleurogrammus är ett släkte av fiskar. Pleurogrammus ingår i familjen Hexagrammidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Pleurogrammus